Santiago González e Andrés Molteni erano i detentori del titolo ma González ha deciso di non partecipare a quest'edizione del torneo. Molteni, invece, ha fatto coppia con Máximo González ma sono stati eliminati in semifinale da Nicolás Barrientos e da Ariel Behar.

In finale Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno battuto Nicolás Barrientos e Ariel Behar con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (primo turno, ritirati)
  Rafael Matos /  David Vega Hernández (primo turno)

  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (Campioni) 
  Máximo González /  Andrés Molteni (semifinale)

Wildcard 

  Federico Coria /  Tomás Martín Etcheverry (ritirati)

  Diego Schwartzman /  Dominic Thiem (primo turno)

Ranking protetto 

  Marcelo Demoliner /  Andrea Vavassori (semifinale)

Alternate 

  Boris Arias /  Federico Zeballos (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Argentina Open 2023